Rodenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortsteile:
 Rodenberg am Deister, Stadt im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Rodenberg (Greifenstein), Ortsteil der Gemeinde Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rodenberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rodenberg (Stepenitztal), Ortsteil der Gemeinde Stepenitztal, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Rodenberg (Vacha), Ortsteil der Stadt Vacha, Wartburgkreis, Thüringen

Erhebungen:
 Rodenberg, in Flandern, Provinz Westflandern; in Vierter Flandernschlacht (1918) umkämpft
 Rodenberg (Marienborn), 207,8 m, in den Sommerschenburger Höhen, bei Marienborn (Sommersdorf), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
Rodenberg (Berg), bei Diessenhofen im Kanton Thurgau, Schweiz

außerdem:
 Wasserschloss Haus Rodenberg, in Aplerbeck, kreisfreie Stadt Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Burg Rodenberg, bei Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Rodenberg, in Rodenberg, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Burgruine Rodenberg, bei Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Rodenberg ist der Name eines Adelsgeschlechts und ein Familienname:
 von Rodenberg, westfälisches Adelsgeschlecht
 August Rodenberg (1873–1933), US-amerikanischer Tauzieher 
 Carl Rodenberg (1854–1926), deutscher Historiker
 Carl-Heinz Rodenberg (1904–1995), deutscher Neurologe und Psychiater
 Frederik Rodenberg Madsen (* 1998), dänischer Radrennfahrer, siehe Frederik Madsen
 Gottfried von Rodenberg, Landmarschall des deutschen Ordens in Livland
 Hans Rodenberg (1895–1978), deutscher Schauspieler, Kulturpolitiker und Theaterintendant
 Hans-Peter Rodenberg (* 1952), deutscher Amerikanist
 Heinrich von Rodenberg († 1381), Benediktinerabt
 Ilse Rodenberg (1906–2006), deutsche Theaterintendantin, Ehefrau von Hans Rodenberg
 Johann Rodenberg (auch: Rotenburg; 1572–1617), holländischer evangelischer Theologe und Dichter
 Julius Rodenberg (1831–1914), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Julius Rodenberg (Bibliograf) (1884–1970), deutscher Bibliograf, Bibliothekar und Kunsthistoriker
 Lubbert von Rodenberg († 1396), Vizedominus und Domherr in Münster
 Peter Friedrich Nicolaus Meyer-Rodenberg (1853–1923), deutscher Jurist und Regierungspräsident, siehe Peter Friedrich Nicolaus Meyer
 Wilhelm Rodenberg (1892–1955), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 William A. Rodenberg (1865–1937), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Rodberg
 Rodeberg
 Rodenburg
 Rotenberg
 Rothenberg (Begriffsklärung)
 Rottenberg